Preobraschenka (ukrainisch und russisch ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Skadowsk, siehe Preobraschenka (Skadowsk)
 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Kachowka, siehe Preobraschenka (Kachowka)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krynytschky, siehe Preobraschenka (Krynytschky)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Meschowa, siehe Preobraschenka (Meschowa)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Tomakiwka, siehe Preobraschenka (Tomakiwka)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Zarytschanka, siehe Preobraschenka (Zarytschanka)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Jurjiwka, siehe Preobraschenka (Jurjiwka)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk, siehe Preobraschenka (Pokrowsk)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Schyrjajewe, siehe Preobraschenka (Schyrjajewe)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Welyka Mychajliwka, siehe Preobraschenka (Welyka Mychajliwka)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Polohy, siehe Preobraschenka (Polohy)